Foka ist der Name zweier polnischer Segelflugzeugtypen:

 SZD-24 Foka
 SZD-32 Foka 5